(9080) Takayanagi, astéroïde de la ceinture principale

Akane Takayanagi (1991-), chanteuse et idole japonaise
Issei Takayanagi (1986-), footballeur japonais
Masayuki Takayanagi (1932-1991), guitariste japonais
Shoko Takayanagi (1954-), joueuse de volley-ball japonaise